Bühren ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Bühren, eine Gemeinde im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Bühren (Binnen), Ortsteil der Gemeinde Binnen, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Bühren (Bramsche), Bauerschaft im Ortsteil Epe der Stadt Bramsche, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Bühren (Breckerfeld), Ortsteil der Stadt Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bühren (Cloppenburg), Ortsteil der Stadt Cloppenburg, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Bühren (Drolshagen), Ortsteil der Stadt Drolshagen, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Bühren (Emstek), Ortsteil der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Bühren (Wildeshausen), Ortsteil der Stadt Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Bühren (Uplengen), Ortsteil der Gemeinde Uplengen, Landkreis Leer, Niedersachsen

in Österreich:
 Bühren (Gemeinde Kilb), Ortschaft in der Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich

Bühren oder van Bühren ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Theodor Cursch-Bühren (1859–1908), schlesischer Komponist
 Georg Bühren (* 1955), deutscher Hörspielregisseur, Autor und Musiker
 Karl Bühren (1888–1938), deutscher sozialdemokratischer Arbeitersportler und Sportfunktionär
 Michael Bühren (* 1971), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Ralf van Bühren (* 1962), deutscher Kunsthistoriker, Theologe und Kirchenhistoriker
 Ruth Bühren-Gamb (1922–1993), deutsche Politikerin (SPD), MdL

„Bühren“ oder „von Bühren“ ist auch der ursprüngliche Name der kurländischen/lettischen/russischen Adelsfamilie Biron, nicht zu verwechseln mit der Adelsfamilie „Biron“ aus Frankreich.

Siehe auch:
 Büren